Miasta w II Rzeczypospolitej – według danych Głównego Urzędu Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej 1 kwietnia 1939 w Polsce było 611 miast.

Liczba gmin miejskich w II Rzeczypospolitej zmieniała się i w kolejnych latach po ukształtowaniu się granic państwa wynosiła:

25 marca 1937 weszło w życie zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie ustalenia urzędowych nazw miast. Lista zawarta w zarządzeniu objęła 603 miejscowości posiadające prawa miejskie.

31 marca 1938 Podgórz został włączony do Torunia, a liczba miast spadła do 602.

W październiku 1938 przyłączono do Polski Zaolzie, na którego terenie znajdowało się 8 gmin miejskich – Bogumin (Stary), Bogumin Nowy, Cieszyn Zachodni, Frysztat, Jabłonków, Karwina, Orłowa i Trzyniec. Po włączeniu Cieszyna Zachodniego do Cieszyna Wschodniego w II Rzeczypospolitej było 609 miast.

1 kwietnia 1939 prawa miejskie otrzymały 2 miejscowości: Rembertów i Włochy. Ustalona wówczas liczba 611 miast nie zmieniła się do dnia wybuchu II wojny światowej.

Miasta II Rzeczypospolitej (statystyki) 
Zestawienie na podstawie publikacji Głównego Urzędu Statystycznego Rzeczypospolitej Polskiej Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej zawierającej tymczasowe wyniki Drugiego Powszechnego Spisu Ludności.

Liczba ludności 636 polskich miast według stanu w dniu 9 grudnia 1931 w przeliczeniu na podział administracyjny obowiązujący tego samego dnia.

Nazwy miast powiatowych i stolic województw wyróżniono.

1 kwietnia 1932 zlikwidowano 20 powiatów – bohorodczański, gniewski, grodziski, grybowski, kolneński, konstantynowski, koźmiński, makowski (w województwie krakowskim), odolanowski, ostrzeszowski, oświęcimski, pilzneński, pleszewski, skolski, słupecki, starosamborski, strzeliński, strzyżowski, śmigielski i wielicki – co zostało uwzględnione w publikacji źródłowej, a nie zostało uwzględnione w poniższej tabeli.

Uwaga: Tabelę można uporządkować rosnąco lub malejąco według wartości w każdej z kolumn. W tym celu należy nacisnąć przycisk , który znajduje się w nagłówku kolumny.

Zobacz też 
 Miasta w Polsce
 Dane statystyczne o miastach w Polsce
 Miejscowości w Polsce pozbawione praw miejskich
 Nowe miasta w Polsce

Przypisy

Bibliografia

Akty prawne 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 lipca 1928 r. o organizacji i zakresie działania władz administracji ogólnej na obszarze miasta stołecznego Warszawy (Dz. U. z 1928 r. Nr 72, poz. 647)
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 marca 1931 r. o utworzeniu powiatu grodzkiego Śródmiejsko-Warszawskiego (Dz. U. z 1931 r. Nr 26, poz. 155)
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 4 grudnia 1931 r. w sprawie zniesienia oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa krakowskiego (Dz. U. z 1932 r. Nr 1, poz. 3)
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zniesienia powiatu kolneńskiego w województwie białostockiem (Dz. U. z 1932 r. Nr 3, poz. 18)
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1931 r. w sprawie zniesienia powiatu gniewskiego oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa pomorskiego (Dz. U. z 1932 r. Nr 3, poz. 19)
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. w sprawie zniesienia powiatu konstantynowskiego w województwie lubelskiem (Dz. U. z 1932 r. Nr 6, poz. 33)
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. w sprawie zniesienia powiatu słupeckiego w województwie łódzkiem (Dz. U. z 1932 r. Nr 6, poz. 34)
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. w sprawie zniesienia oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa poznańskiego (Dz. U. z 1932 r. Nr 6, poz. 35)
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. w sprawie zniesienia oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa lwowskiego (Dz. U. z 1932 r. Nr 6, poz. 36)
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 1932 r. w sprawie zniesienia oraz zmiany granic niektórych powiatów na obszarze województwa stanisławowskiego (Dz. U. z 1932 r. Nr 6, poz. 37)
 Ustawa z dnia 8 kwietnia 1937 r. o zniesieniu miasta Podgórza w powiecie toruńskim, województwa pomorskiego i włączeniu go do miasta Torunia w tymże województwie (Dz. U. z 1937 r. Nr 29, poz. 217)
 Dekret Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 października 1938 r. o zjednoczeniu Odzyskanych Ziem Śląska Cieszyńskiego z Rzecząpospolitą Polską (Dz. U. z 1938 r. Nr 78, poz. 533)
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1939 r. o zaliczeniu osady Rembertów (Stary i Nowy) w powiecie i województwie warszawskim w poczet miast i o rozszerzeniu granic tego miasta (Dz. U. z 1939 r. Nr 28, poz. 186)
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 27 marca 1939 r. o zniesieniu gminy wiejskiej Włochy w powiecie i województwie warszawskim, zaliczeniu jej w poczet miast i rozszerzeniu granic tego miasta (Dz. U. z 1939 r. Nr 28, poz. 187)
 Ustawa z dnia 27 października 1938 r. o podziale administracyjnym i tymczasowej organizacji administracji na obszarze Ziem Odzyskanych Śląska Cieszyńskiego (Dz. U. Śl. z 1938 r. Nr 18, poz. 35)
 Zarządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 28 lutego 1937 r. o ustaleniu urzędowych nazw miast (M.P. z 1937 r. Nr 69, poz. 104)

Opracowania statystyczne 
 Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: Mały Rocznik Statystyczny, R. 1 (1930)–R. 10 (1939), komit. red. Edward Szturm de Sztrem (i in.), Warszawa 1930–1939
 Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: Rocznik Statystyki Rzeczypospolitej Polskiej, R. 1, cz. 2 (1920/1922)–R. 7 (1929), Warszawa 1923–1929
 Główny Urząd Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej: Skorowidz gmin Rzeczypospolitej Polskiej, cz. I–IV, komit. red. Edward Szturm de Sztrem (i in.), Warszawa 1933–1936

Podział administracyjny II Rzeczypospolitej
!
Listy miejscowości